НХЛ у сезоні 1998/1999 — 82-й регулярний чемпіонат НХЛ. Сезон стартував 9 жовтня 1998. Закінчився фінальним матчем Кубка Стенлі 19 червня 1999 між Даллас Старс та Баффало Сейбрс перемогою «старс» 2:1 в матчі та 4:2 в серії. Це перша перемога в Кубку Стенлі «Старс».

Драфт НХЛ 

36-й драфт НХЛ. В 9-и раундах було обрано 258 хокеїстів. Першим номером драфту став Венсан Лекавальє, якого обрав клуб «Тампа-Бей Лайтнінг».

Огляд 
Цього сезону НХЛ отримало розширення, додався клуб «Нашвілл Предаторс», який поповнив лави Західної конференції. Через це змінився формат груп замість двох відтепер у конференціях стало по три дивізіони, а «Торонто Мейпл-Ліфс» переїхав із Західної до Східної конференції.

Також додався новий трофей — Трофей Моріса Рішара (вручається гравцю, що закинув найбільшу кількість шайб в регулярній частині сезону НХЛ) першим володарем став Теему Селянне.

Цей сезон став останнім для Вейна Грецкі, який відіграв останні три сезони в складі «Нью-Йорк Рейнджерс».

Телекомпанія Фокс цього сезону в останнє транслювало матчі НХЛ у США. «Торонто Мейпл-Ліфс» провів свій останній сезон на арені «Мейпл Ліф-гарденс» у лютому вони вже відіграли свій перший матч на новій арені «Ейр-Канада-центр». «Кароліна Гаррікейнс» також отримав нову арену «Ар-Бі-Сі-центр». «Лос-Анджелес Кінгс» провів свій останній на «Грейт Вестерн Форум» з наступного вони будуть виступати на «Стейплс-центр».

Лише два клуби закидали понад три шайби за матч це «Торонто Мейпл-Ліфс» та «Нью-Джерсі Девілс». Жоден гравець ліги не закидував 50 шайб у регулярному чемпіонаті. В той же час 160 матчів були зіграні на суху.

Підсумкові турнірні таблиці

Східна конференція

Західна конференція

Матч усіх зірок НХЛ 
49-й матч усіх зірок НХЛ пройшов 24 січня 1999 року на «Амалі-арена» (Тампа): Світ — Північна Америка 6:8 (1:4, 3:3, 2:1).

Статистика регулярного чемпіонату

Найкращі бомбардири

Найкращі воротарі 

''І = матчі; ЧНЛ = часу на льоду (хвилини: секунди); В = перемоги; П = поразки; Н = нічиї; ГП = голів пропушено; ША = шатаути; %ВК = відбитих кидків (у %); СП = Середня кількість пропущених шайб

Плей-оф

Володар Кубка Стенлі

Призи та нагороди сезону

Команда всіх зірок

Посилання 
 Сезон 1998/1999 
 Офіційний сайт НХЛ 
 Сезон НХЛ на «Hockey Reference» 
 Архів 

Сезон НХЛ 1998—1999
1998 у канадському спорті
1999 у канадському спорті